Schwarz (něm. "černý")  nebo Schwarzová může znamenat:

příjmení osob
 Adolf Schwarz (1836–1910) – uherský šachista židovského původu
 Alois Schwarz (* 1952) – rakouský biskup
 Anna Magdalena Schwarzová (1921–2017) – česká řeholnice, vězeňkyně nacistického i komunistického režimu
 Aleksander Schwarz (1889–1945) – polský nacionalistický politik a voják
 Armin Schwarz (* 1963) – německý automobilový závodník
 Berthold Schwarz (1893 – ? po roce 1948) – německy hovořící architekt působící v předválečném Československu
 Bronislav Schwarz (* 1966) – český politik a ředitel městské policie v Mostě
 David Schwarz (1852–1897) – chorvatský letecký průkopník
 Dieter Schwarz (* 1939) – německý podnikatel, vlastník řetězců Lidl a Kaufland
 Ernst Schwarz – více osob
 Ferdinand Schwarz (* 1941) – slovenský fotbalista
 František Schwarz – více různých osobností (rozcestník)
 Hans Schwarz (kolem 1492–kolem 1550) – německý medailér a sochař
 Heinrich Schwarz (1906–1947) – velitel koncentračního tábora Auschwitz III
 Hermann Schwarz (1843–1921) – německý matematik
 Ivan Schwarz (1923–2018) – československý generál
 Ivo Schwarz (1964–2019) – český policejní důstojník
 Jakub Schwarz Trojan (* 1927) – český teolog
 Jan Schwarz (* 1958) – český teolog a biskup CČH, publicista a spisovatel
 Jiří Schwarz (* 1960) – český ekonom
 Jiří Schwarz (herec) (* 1959) – český herec
 John Henry Schwarz (* 1941) – americký fyzik
 Josef Schwarz (1915–2003) – český rozhlasový režisér, herec a překladatel, působící pod pseudonymem Josef Červinka
 Jozef Schwarz (1933–2013) – slovenský fotbalista
 Karel Schwarz (1828–1891) – český katolický duchovní a politik, světící biskup pražský
 Ludwig Schwarz (* 1940) – rakouský římskokatolický kněz, biskup Lince
 Marco Schwarz (* 1995) –  rakouský alpský lyžař
 Marek Schwarz (* 1986) – český hokejista
 Marie Schwarz (1852–1920) – rakouská učitelka a politička
 Petr Schwarz (* 1991) – český fotbalový záložník
 Petr Schwarz (* 1983) – český fotbalista
 Rudolf Schwarz – více nositelů
 Růžena Schwarzová (1893–1973) – česká spisovatelka, básnířka a překladatelka
 Samuel Schwarz (1880–1953) – polský inženýr a historik židovské diaspory v Portugalsku
 Stanislav Schwarz (* 1961) – český fotbalista
 Vincy Schwarz (1902–1942) – německý redaktor, překladatel a antifašista popravený nacisty, manžel Zdeňky Schwarzové
 Wolfgang Schwarz (* 1947) – rakouský krasobruslař
 Zdeněk Schwarz (* 1963) – český politik a lékař
 Zdeňka Schwarzová († 1942) – česká odbojářka popravená nacisty, manželka Vincyho Schwarze

jiné významy
 BSV Schwarz-Weiß Rehden – německý fotbalový klub
 Cauchyho–Schwarzova nerovnost – pojem z matematické teorie
 Schwarz-Gelbe Allianz – monarchistická organizace v Rakousku
 Schwarze Wand – hora v Rakousku (3503 m n. m.) 
 Schwarzova keramička – bývalý průmyslový podnik v Raspenavě
 Schwarzův mlýn – zaniklý vodní mlýn ve vojenském újezdu Libavá
 Vzducholoď Davida Schwarze –  první celokovová vzducholoď na světě

Související články 
 Schwartz
 Švarc
 Černý (příjmení)
 Schwarza (přítok Sály)
 Schwarzenbach
 Schwarzenberg

Německá příjmení
Židovská příjmení